Кадіс (футбольний клуб) — іспанський футбольний клуб із однойменного міста.
 Кадіс—Іст Лейк — магістральний вуглепровід в США.

Кадіс — місто в Іспанії.
 Кадіс — провінція в Іспанії.

Кадіс — місто, штат Індіана
 Кадіс — місто, штат Кентуккі
 Кадіс — місто, штат Вісконсин
 Кадіс — селище, штат Огайо

Див. також 
 Кадіська бухта.

Багатозначні терміни